Punkt zapalny (ang. Boiling Point) – japoński film z 1990 roku w reżyserii Takeshiego Kitano
 Boiling Point: Road to Hell – gra komputerowa wydana w 2005 roku przez Atari